Schiønning og Arve kan henvise til række stumfilm:

 Schiønning og Arve (10)
 Schiønning og Arve (11)
 Schiønning og Arve (39)
 Schiønning og Arve (40)